Pöllau heißen:

 Pöllau (Steiermark), Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Pöllau (Gemeinde Hernstein), Katastralgemeinde von Hernstein, Niederösterreich
 Pöllau (Korneuburg) Stadtteil von Korneuburg, Niederösterreich
 Pöllau (Gemeinde Jagerberg), Ort bei Jagerberg, Steiermark
 Pöllau bei Gleisdorf, Katastralgemeinde von Markt Hartmannsdorf, Steiermark
 Pöllau (Gemeinde Paldau), Ort bei Paldau, Steiermark
 Pöllau (Gemeinde Sankt Marein), Ort bei Sankt Marein bei Neumarkt, Steiermark
 Pöllau (Gemeinde Semriach), Ortsteil der Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Pöllau am Greim, Ortschaft und Katastralgemeinde (Pöllau) von Sankt Peter am Kammersberg, Steiermark

Siehe auch:
 Pölla (Begriffsklärung)
 Pollau